Jméno a příjmení Jan Malý má více nositelů:

 
 Jan Malý (lékař) (* 1943) – český lékař, emeritní ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a přednosta PSA IKEM
 Jan Malý (politik) (* 1951) – český politik a advokát, od roku 2014 zastupitel a starosta města Jičín
 Jan Malý (fotograf) (1954–2017) – český fotograf známý jako spoluautor časosběrného fotografického cyklu Český člověk
 Jan Malý (matematik) (1955–2021) – český profesor matematiky